Dit is een lijst van planetoïden 22501-22600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (22501) - || 1997 PR3|| 5 augustus 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22502) - || 1997 SW || 16 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (22503) Thalpius || 1997 TB12|| 7 oktober 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (22504) - || 1997 TD17|| 6 oktober 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22505) Lewit || 1997 UF || 19 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (22506) - || 1997 WD8|| 24 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22507) - || 1997 WA31|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (22508) - || 1997 WZ42|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (22509) - || 1997 YY2|| 24 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22510) - || 1997 YV7|| 21 december 1997 || Spacewatch
|-
| (22511) - || 1997 YC10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (22512) - || 1998 BH26|| 28 januari 1998 || ODAS
|-
| (22513) - || 1998 BX32|| 29 januari 1998 || ODAS
|-
| (22514) - || 1998 DN5|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (22515) - || 1998 DJ15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (22516) - || 1998 DN28|| 26 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (22517) - || 1998 DX32|| 26 februari 1998 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (22518) - || 1998 DG34|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (22519) - || 1998 EC2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (22520) - || 1998 EL2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (22521) - || 1998 ER2|| 2 maart 1998 || ODAS
|-
| (22522) - || 1998 EF6|| 2 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (22523) - || 1998 EZ10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (22524) - || 1998 FB6|| 18 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (22525) - || 1998 FB12|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (22526) - || 1998 FV15|| 22 maart 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (22527) Gawlik || 1998 FG20|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22528) Elysehope || 1998 FH34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22529) - || 1998 FB40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22530) Huynh-Le || 1998 FY41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22531) Davidkelley || 1998 FN43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22532) - || 1998 FG45|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22533) Krishnan || 1998 FX47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22534) Lieblich || 1998 FF57|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22535) - || 1998 FH60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22536) Katelowry || 1998 FY61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22537) Meyerowitz || 1998 FB62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22538) Lucasmoller || 1998 FS63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22539) - || 1998 FT65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22540) Mork || 1998 FZ67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22541) - || 1998 FC68|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22542) Pendri || 1998 FG71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22543) Ranjan || 1998 FA75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22544) Sarahrapo || 1998 FL75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22545) Brittrusso || 1998 FP77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22546) Schickler || 1998 FK78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22547) Kimberscott || 1998 FO78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22548) - || 1998 FV90|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22549) - || 1998 FQ94|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22550) Jonsellon || 1998 FK106|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22551) Adamsolomon || 1998 FU110|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22552) - || 1998 FN112|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22553) Yisun || 1998 FS116|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22554) Shoshanatell || 1998 FC118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22555) Joevellone || 1998 FU118|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22556) - || 1998 FU120|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22557) - || 1998 FF140|| 29 maart 1998 || LINEAR
|-
| (22558) - || 1998 HH3|| 22 april 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| (22559) - || 1998 HQ12|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (22560) - || 1998 HD17|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (22561) Miviscardi || 1998 HX18|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (22562) Wage || 1998 HC19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (22563) Xinwang || 1998 HQ19|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (22564) Jeffreyxing || 1998 HP29|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22565) - || 1998 HF30|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22566) Irazaitseva || 1998 HY31|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22567) Zenisek || 1998 HK33|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22568) - || 1998 HR34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22569) - || 1998 HK36|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22570) Harleyzhang || 1998 HN38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22571) Letianzhang || 1998 HA39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22572) Yuanzhang || 1998 HJ39|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22573) Johnzhou || 1998 HY43|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22574) - || 1998 HW44|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22575) Jayallen || 1998 HC46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22576) - || 1998 HN46|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (22577) - || 1998 HT51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (22578) - || 1998 HE59|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22579) Marcyeager || 1998 HO62|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22580) Kenkaplan || 1998 HB67|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22581) Rosahemphill || 1998 HH77|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22582) Patmiller || 1998 HD82|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22583) Metzler || 1998 HL86|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22584) Winigleason || 1998 HP88|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22585) - || 1998 HM92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22586) Shellyhynes || 1998 HC96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22587) McKennon || 1998 HB99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22588) - || 1998 HW99|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22589) Minor || 1998 HY100|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (22590) - || 1998 HJ102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (22591) - || 1998 HO102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (22592) - || 1998 HD103|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (22593) - || 1998 HH107|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22594) Stoops || 1998 HT107|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22595) - || 1998 HD110|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22596) Kathwallace || 1998 HB114|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22597) Lynzielinski || 1998 HM117|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22598) Francespearl || 1998 HO117|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22599) Heatherhall || 1998 HR122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (22600) - || 1998 HH123|| 23 april 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten